Дени́с Ерми́лович Кулако́в  (; ) — украинский футболист, защитник и капитан клуба «Урал».

Биография

Клубная карьера 

В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал за УФК (Харьков). Первый тренер — В. В. Недавний. Позже перешёл в донецкий «Шахтёр». В 2003 году был переведён в «Шахтёр-2», в Первой лиге дебютировал 18 июля 2003 года в матче против «Закарпатья» (2:1). 19 июня 2004 года дебютировал в Высшей лиге в матче против запорожского «Металлурга» (5:0), в том матче Кулаков забил гол. С 2006 года по 2007 год выступал в мариупольском «Ильичёвце».

В июне 2008 года был куплен полтавской «Ворсклой». За «ворсклян» дебютировал 14 июля 2007 года в матче против луганской «Зари» (1:1). 31 мая 2009 года вместе с командой выиграл Кубок Украины, в финале «Ворскла» обыграла донецкий «Шахтёр» (1:0). 11 июля 2009 года принял участия в матче за Суперкубок Украины, где полтавчане проиграли киевскому «Динамо», по пенальти (4:2, основное время 0:0). В июне 2009 года был номинирован на Золотой мяч Украины 2009, в итоге занял 23 место.

С 2011 года по 2014 год являлся игроком днепропетровского «Днепра». В июне 2014 года подписал трёхлетний контракт с харьковским «Металлистом». В сезоне 2013/14 провёл за «Днепр» 10 игр и стал вместе с командой серебряным призёром чемпионата Украины. В июле 2015 года будучи клиентом агента Вадима Шаблия перешёл в екатеринбургский «Урал», подписав контракт на два года. В «Урале» Денис взял 15 номер. В составе новой команды дебютировал 20 июля 2015 года в матче против краснодарской «Кубани», Кулаков отыграл весь поединок, а «Урал» победил (2:0).

Лучший игрок сезона 2016/17 в составе «Урала» по версии болельщиков. Свой первый гол за «Урал» Кулаков забил 24 ноября 2018 года в матче с московским «Локомотивом», который в итоге оказался победным для уральцев (1:2).

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года. В сентябре 2010 года заслужил вызов в национальную команду, сыграв полный второй тайм в матче с поляками. Свой последний матч за сборную провёл против Канады.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Украины (1): 2013/14
 Обладатель Кубка Украины (1): 2008/09
 Финалист Кубка России: 2016/17

Статистика

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Урал»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Урал»